

Різне 
 Дзвінок — дзвіночок на дверях (застаріле)
  Дзвінок — електричний пристрій для подачі звукових сигналів
  Дзвінок — звуковий сигнал, який видається дзвіночком,  дзвінком, або іншим технічним пристроєм
  Дзвінок  — звуковий сигнал, який видається телефоном при виклику
  Дзвінок  — телефонну розмову з ким-небудь
 Дзвінок (в ориґіналі — «Дзвôнокъ»)  — український ілюстрований двотижневик для дітей і молоді, що видавався у Львові у 1890–1914 роках.

Література 
  Дзвінок / Ringu — роман Кодзі Судзукі, випущений в 1991 році
  Дзвінок-2. Спіраль / Ringu-2. Rasen — роман Кодзі Судзукі, випущений в 1995 році
  Дзвінок-3. Петля / Ringu-3. Rupu — роман Кодзі Судзукі, випущений в 1998 році
  Дзвінок-0. Народження / Ringu-0. — Роман Кодзі Судзукі, випущений в 1999 році

Кінематографія

Японія 
 Дзвінок: Повна версія (1995)
  Дзвінок / Ringu — фільм жахів 1998 року, екранізація однойменного твору Кодзі Судзукі
  Дзвінок 2 / Ringu 2 — фільм жахів 1999 року, сіквел доRingu, не має відношення до книг Кодзі Судзукі
 Дзвінок 0: Народження / Ringu-0: Bâsudei — фільм жахів 2000 року, екранізація однойменного твору Кодзі Судзукі

США 
  Дзвінок / The Ring — фільм жахів 2002 року, римейк японського Ringu
  Дзвінок 2 / The Ring Two — фільм жахів 2005 року, сіквел першого фільму
 Дзвінок 3 / The Ring Three — фільм жахів 2011 року, приквел популярних фільмів Дзвінок і Дзвінок 2

Південна Корея 
 Дзвінок: Вірус / The Ring Virus — фільм жахів 1999, римейк японського Ringu

Див. також 
 Дзвінки (фільм)